Амба́рный (амбарник) — персонаж славянской мифологии, хранитель амбаров и иных построек для зернопродуктов.

 Амбарный (посёлок)
 Амбарный (остров)

 Амбарный замок
 Магнус Амбарный Замок 
 Амбарный городок
 Амбарный клещ (Tyrophagus longior)
 Амбарный долгоносик
 Амбарный Ёль — река в России, протекает в Республике Коми.

См. также 
 Келарь
 Амбарная
 Амбарное